sila – buddyjskie wskazania moralne
 Sila – demoniczna wiedźma w mitologii arabskiej
 Sila – miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 Sila – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Numidia